Desa Belo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Belo (administrativ by i Indonesien, lat -8,92, long 116,82), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Belo (administrativ by i Indonesien, lat -8,54, long 118,69), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar